O alfabeto basco é uma variante do alfabeto latino utilizado para escrever o idioma basco. Segundo a Real Academia da Língua Basca, tem 27 letras:

 As letras  ze,  ze  hautsia,  ku,  uve,  uve  bikoitza e i  grekoa empregam-se só para  estrangeirismos.

A letra H é muda na maior parte dos dialectos, sua existência no alfabeto tem sua pronúncia aspirada em Iparralde, a zona norte do território do País Basco.

O alfabeto basco compreende os dígrafos seguintes:

Ver também 
Alfabeto basco na Wikipédia original

Língua basca
Alfabetos derivados do latino